Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 1979 проходили со 2 по 14 июля. В турнире участвовали 8 мужских и 7 женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Пуэрто-Рико.

В женском турнире чемпионами Игр стала сборная США, победившая в финале сборную Пуэрто-Рико, бронзовые медали завоевала сборная Белиза.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг (в женском турнире — в два круга). Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
«W», «L» — технические победы и поражения в матчах с командой Доминиканской Республики, которая снялась с турнира в его ходе и её последние 5 матчей были засчитаны как её поражение

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
  (раздел софтбола начинается на стр. 470)
 

1979
Софтбол
1979 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Пуэрто-Рико